LFST, LfSt oder Lfst steht für:

Bayerisches Landesamt für Steuern
Flughafen Straßburg in Frankreich als ICAO-Code
Landesamt für Steuern Rheinland-Pfalz
Langsamfahrstelle

LFST